Christer Malmberg kan syfta på:

 Christer Malmberg (konstnär) (född 1944), svensk konstnär och arkitekt
 Christer Malmberg (idrottsman) (född 1947), svensk fotbollsspelare och ishockeyspelare